Het kogelslingeren voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 en maandag 15 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Tatjana Lysenko uit Rusland, die haar titel in Rio de Janeiro niet kon verdedigen door de IOC-schorsing voor Russische atleten. De wedstrijd bestond uit een kwalificatieronde, waar atletes in drie pogingen bij de beste twaalf deelneemsters moesten komen om een plaats in de finale af te dwingen. De kwalificatie-eis was een afstand van 72,00 meter; dat werd gehaald door drie atletes, waardoor de negen besten onder die afstand zich eveneens kwalificeerden voor de eindstrijd. In de finale kreeg iedere kogelslingeraar opnieuw zes pogingen, waarbij de vier minst presterende finalisten na de derde poging afvielen. De Poolse Anita Włodarczyk won het goud met een worp van 82,29 meter, een wereldrecord, ruim vijf meter verder dan de nummer twee, Zhang Wenxiu uit China.

Een X in onderstaand overzicht duidt op een ongeldige worp.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale

Vrouwen Kogelslingeren